Afzondering kan verwijzen naar:

Afzondering (gedrag), los van de groep
Separatie (psychiatrie), isoleren van patiënten